

Давлеканово — місто, центр Давлекановського району, Башкортостан
 Давлеканово — присілок, Бураєвський район, Башкортостан